Vingt-Juillet ou XX-Juillet ou 20-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 20 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Des noms de voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Action de résistance conjointe d'un officier parachuté de la Royal Air Force et du Maquis local, à Crain, dans l'Yonne.
 Libération définitive d'Ifs dans le Calvados, par les Alliés canadiens et britanniques. 
 Le  : 
 Date officielle de la signature des Accords de Genève, marquant la fin de la guerre d'Indochine. 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 20 de Julio » ou « Veinte de Julio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 20 de Julio, à Fresnillo, dans l'État de Zacatecas.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes an français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
20